Puerto Rico az 1948-as nyári olimpiai játékokon szerepelt első alkalommal, azóta valamennyi nyári sportünnepen részt vett, és 1984-től számos téli olimpiai játékokon is jelen volt.

Az első aranyérmet Mónica Puig teniszező nyerte 2016-ban. Puerto Rico sportolói eddig 9 érmet nyertek.

A Puerto Ricó-i Olimpiai Bizottság 1948-ban alakult meg, a NOB még ebben az évben felvette tagjai sorába, a bizottság jelenlegi elnöke David Bernier.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források 

Nemzetek az olimpiai játékokon